Popowka ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Popowka (Bely), Dorf im Rajon Bely, Oblast Twer, Russland
 Popowka (Fatesch), Weiler in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch
 Popowka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk, Russland (deutsch Jost)
 Popowka (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Legehnen)
 Popowka (Ukraine), Dorf bei Jewpatorija, Westkrim, Ukraine
 einen Bahnhof an der Bahnstrecke Sankt Petersburg–Moskau, siehe Krasny Bor (Leningrad)
sowie:
 Popowka (Fluss),  Nebenfluss der Kolyma in Sibirien, Russland
 Popowka (See), Seen in Masuren, Polen

Popowka, Weiteres:
 einen ehemaligen russischen Panzerschiffstyp, siehe Popowka (Schiffstyp)

Siehe auch
 Popiwka